Aitajärvi kan syfta på ett antal insjöar i Sverige:

Aitajärvi (Gällivare socken, Lappland), sjö i Gällivare kommun, 
Aitajärvi (Jukkasjärvi socken, Lappland), sjö i Kiruna kommun,

Se även
Aitejaure

Listor över Sveriges insjöar baserat på namn